Csehország
Radkov, település a Jihlavai járásban
Radkov, település az Opavai járásban
Radkov, település a Svitavyi járásban
Radkov, település a Tábori járásban
Radkov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban